Samuel Flores puede hacer referencia a:
 Samuel Flores Flores (1933-2017), arquitecto uruguayo.
 Samuel Flores Borrego (1972-2011), narcotraficante mexicano.
 Samuel Flores, ganadería española de toros bravos.